Перрі () — британська назва грушевого сидру.

Пе́ррі () — англомовне особове ім'я, прізвище або топонім.

Персоналії 
 Перрі (прізвище)
 Перрі (ім'я)

Топоніми

Округи США
 Перрі (округ, Іллінойс)
 Перрі (округ, Теннессі)
 Перрі (округ, Міссурі)
 Перрі (округ, Огайо)
 Перрі (округ, Кентуккі)
 Перрі (округ, Арканзас)
 Перрі (округ, Алабама)
 Перрі (округ, Індіана)
 Перрі (округ, Пенсільванія)
 Перрі (округ, Міссісіпі)

Населені пункти США
 Перрі — місто, штат Арканзас
 Перрі — місто, штат Флорида
 Перрі — місто, штат Джорджія
 Перрі — місто, штат Айова
 Перрі — місто, штат Канзас
 Перрі — місто, штат Мен
 Перрі — місто, штат Мічиган
 Перрі — місто, штат Міссурі
 Перрі — місто, штат Нью-Йорк
 Перрі — місто, штат Оклахома
 Перрі — місто, штат Південна Кароліна
 Перрі — місто, штат Юта
 Перрі — місто, штат Вісконсин
 Перрі — селище, штат Іллінойс
 Перрі — селище, штат Нью-Йорк
 Перрі — селище, штат Огайо
 Перрі Тауншип — селище в окрузі Армстронг, штат Пенсільванія
 Перрі Тауншип — селище в окрузі Беркс, штат Пенсильванія
 Перрі Тауншип — селище в окрузі Клеріон, штат Пенсильванія
 Перрі Тауншип — селище в окрузі Файєтт, штат Пенсильванія
 Перрі Тауншип — селище в окрузі Грін, штат Пенсильванія
 Перрі Тауншип — селище в окрузі Джефферсон, штат Пенсильванія
 Перрі Тауншип — селище в окрузі Лоуренс, штат Пенсильванія
 Перрі Тауншип — селище в окрузі Мерсер, штат Пенсильванія
 Перрі Тауншип — селище в окрузі Снайдер, штат Пенсильванія

Інші значення 
 Покажчик Перрі () — бібліографічний покажчик байок Езопа, складений Беном Едвіном Перрі (), що широко використовується як система посилань пізнішими авторами.
 «Перрі Мейсон» — американський телесеріал, який транслювався на телеканалі CBS з 21 листопада 1957 по 22 квітня 1966.
 5529 Перрі (5529 Perry) — астероїд головного поясу, відкритий 24 вересня 1960 року.

Див. також 
 Пері (значення)